Caprimulgus ocellatus steht für

 die Augennachtschwalbe, eine Vogelart aus der Familie der Nachtschwalben
 die Rosenberg-Nachtschwalbe, eine Vogelart aus der Familie der Nachtschwalben